Landromimetophilie est une paraphilie dans laquelle un individu éprouve une attirance et excitation sexuelle pour les personnes transgenres. Les sexologues utilisent deux termes techniques pour la préférence des hommes trans aux femmes trans : gynandromorphophilie et gynemimetophilie.

Références

Ouvrages 
  Tracie O'Keefe, Katrina Fox, eds., Trans people in love, Routledge, 2008, 

Fétichisme sexuel
Paraphilie
Transidentité